Federer ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Schmid-Federer (* 1965), Schweizer Politikerin (CVP)
 Edi Federer (1955–2012), österreichischer Skispringer und Skisprungmanager

 Georg Federer (1905–1984), deutscher Diplomat
 Gottlob Friedrich Federer (1799–1883), württembergischer liberaler Politiker
 Heinrich Federer (Maler) (1819–1859), deutscher Landschafts- und Porträtmaler
 Heinrich Federer (1866–1928), Schweizer Schriftsteller und katholischer Priester
 Herbert Federer (1920–2010), US-amerikanischer Mathematiker
 Juan Federer, chilenischer Diplomat
 Josef Federer (1921–2014), von 1966 bis 1990 Bürgermeister von Mühldorf am Inn
 Julius Federer (1911–1984), deutscher Richter des Bundesverfassungsgerichts 
 Miroslava Federer-Vavrinec (* 1978), Schweizer Tennisspielerin, siehe Miroslava Vavrinec 
 Paul Federer (* 1950), Schweizer Politiker (FDP)
 Roger Federer (* 1981), Schweizer Tennisspieler
 Urban Federer (* 1968), 59. Abt des Klosters Einsiedeln
 Yannic Han Biao Federer (* 1986), deutscher Schriftsteller